HMS Duke of York ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Royal Navy británica , en memoria a las numerosas personas que ostentaron el título de Duque de York:

  fue un Cúter de 4 cañones adquirido en 1763 y vendido en 1776.
  fue un acorazado de clase King George V, botado en 1940 y desguazado en 1958. Originalmente, estaba previsto llamarlo HMS Anson, pero fue renombrado antes de su botadura.

Referencias 
 

Nombres de buques británicos